Cieki w Polsce
 Stary Rów – kanał, dopływ Jeziorki
 Stary Rów – potok, dopływ Nowego Rowu
 Stary Rów – rów, dopływ Seracza

Przypisy